Un tresillo es: 

 Un conjunto de un sofá y dos butacas que hacen juego. En inglés three-piece suite.

 En música, un tresillo es un grupo de tres notas que se tocan en el tiempo de dos de ellas.

 tresillo  es un antiguo juego de azar y de estrategia que utiliza la baraja española.  También adopta el nombre de Rocambor o el juego del Hombre.